Quebrada de la Plata puede referirse a:

En Chile:

 Quebrada de la Plata, localidad en la Región de Atacama
 Santuario de la naturaleza Quebrada de la Plata, en la Región Metropolitana
 Quebrada de La Plata (Antofagasta), curso de agua en la Región de Antofagasta